

Persone 
 Andy Sutcliffe (1947-2015) –  pilota di Formula 1 britannico
 Bert Sutcliffe – crickettista neozelandese
 David Sutcliffe (1969) – attore canadese
 Francis Meadow Sutcliffe (1853-1941) – fotografo inglese
 Gerry Sutcliffe – politico britannico
 Herbert Sutcliffe – crickettista inglese
 Lenah Higbee, nata Lenah H. Sutcliffe – infermiera statunitense
 Rick Sutcliffe – ex giocatore di baseball statunitense
 Rosemary Sutcliff (1920-1992) – scrittrice inglese
 Shane Sutcliffe – ex pugile canadese
 Stuart Sutcliffe (1940-1962) – bassista e pittore britannico
 Thelma Sutcliffe (1906-2022) – supercentenaria statunitense
 William Sutcliffe – scrittore britannico

Altro 
 Sutcliffe – census-designated place statunitense, situato nella contea di Washoe, nel Nevada

Pagine correlate 
 John Sutcliffe
 Peter Sutcliffe
 Thomas Sutcliffe
 Tom Sutcliffe